

Geografia 
 Bahia — algo ou alguém relativo ao estado brasileiro da Bahia
 Dialeto baiano — dialeto da língua portuguesa na Bahia
 Baiano (Itália) — município italiano

Cultura 
 Baiano (dança) — expressão cultural típica do Nordeste do Brasil no 
 Baianos na Umbanda — linha de trabalhadores de Umbanda

Biologia 

 Baiano ou papa-capim-capuchinho (Sporophila nigricollis) — ave brasileira

Brasileiros 
 Baiano (basquetebolista)
 Baiano (cantor)
 Dermival de Almeida Lima, futebolista nascido em 1978, conhecido como "Baiano"
 Erison da Silva Santos Carnietto, futebolista nascido em 1981, conhecido como "Baiano"

História 

  — líder do Grão-Canato Avar do . Também chamado Baiano
 Beano da Bulgária — nobre búlgaro do . Também chamado Baiano

Desambiguações de epônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de gentílicos